

Geografia 
 Aba – città nel Sichuan (Cina).
 Aba – città della Repubblica Democratica del Congo
 Aba – città della Nigeria
 Aba – fiume della Nigeria
 Aba – un affluente del fiume Tom' in Siberia Sudoccidentale, Russia 
 Aba – città dell'Ungheria
 Aba – villaggio del Giappone
 Aba – isola nel Fiume del Nilo Bianco, Sudan

Sigle 
 American Basketball Association (1967-1976) – lega professionistica di pallacanestro 
 American Basketball Association (2000) – lega professionistica di pallacanestro
 Applied Behavior Analysis – analisi applicata del comportamento

Chimica 
 ABA – acido abscissico

Codici 
 ABA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Abakan (Russia)
 aba – codice ISO 639-3 della lingua abé

Mitologia 
 Aba – ninfa naiade
 Aba – uno dei compagni di Enea
 Aba – figlio di Ippotoone e di Meganira (v. Stelèo) Fu trasformato in ramarro dalla dea Demetra perché si era burlato di lei e dei suoi sacrifici, vedendola bere con troppa avidità.

Famiglie 
 Aba (clan ungherese) – un clan in Ungheria
 Aba (clan russo) – un clan del Shor in Russia

Persone 
Aba Andam – fisico ghanese
Aba Bayefsky – artista e insegnate canadese
Aba Cercato – conduttrice televisiva italiana
Samuele Aba d'Ungheria – re d'Ungheria del XI secolo
Vilmos Aba Novák – pittore ungherese
Sant'Aba di Kaskhar – martire del IV secolo
Johnny Aba – pugile papuano
Aba I e Aba II - vescovi cristiani orientali
Pietro Antonio dell'Abà - intarsiatore italiano

Altro 
 Aba – nome proprio di persona femminile
 Abà – cognome italiano, variante di Abate
 Aba o abacisti – appartenenti a una delle due principali scuole matematiche del Medioevo
 Awa - variante di Aba

Altri progetti